Граф Георг (Георгий) Василько де Серецки (фон Серецки) (; 1864—1940) — румынский государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 17 февраля 1864 года в родительском поместье в селе Берегомет Австрийской империи. Был одним из четырёх сыновей барона Александру Василько де Серецки.

Первоначально получал уроки у частных учителей, затем посещал немецкую гимназию в Черновцах и позже учился в Терезианском университете в Вене, который окончил бакалавром в 1882 году. Затем изучал юриспруденцию и экономику в Черновицком университете (ныне Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича) и в Венском университете. Стал участником студенческого братства Danubia, был близок к либеральной румынской ассоциации «România Jună». Когда в 1885 году новое румынское политическое общество молодых интеллектуалов во главе с  начали борьбу с консервативным крылом крупных землевладельцев, молодой студент с энтузиазмом присоединился к этой группе. В 1892 году это сообщество основало политический клуб «Concordia». В 1898 году Георгий стал соучредителем газеты «Gazeta Bucovina», представляющей этот политический клуб. Серецки стал членом  и 8 марта 1895 года был избран в Государственный Совет (Reichsrat), как преемник барона Victor de Stârcea. Он вступил в «Hohenwart Club», затем вместе со своими коллегами-парламентариями основал в Вене Clubul Parlamentar Român в составе императорского совета и был избран его вице-президентом.

10 июня 1904 года Георг Серецки был назначен постоянным членом, затем в 1907 году — потомственным членом Верхней палаты (Herrenhaus) Австро-Венгерской империи. 14 сентября 1904 года австрийский император Франц Иосиф назначил его губернатором Буковинского герцогства, и эту должность он занимал до июля 1911 года.
После Первой мировой войны и объединения Буковины с Румынией, Серецки был избран в румынский парламент, в котором он занимал пост вице-президента Сената.

Георг и его братья — Стефан (1869—1933), Александру (1871—1920) и Виктор (1872—1934) были удостоены 19 декабря 1905 года звания Императорского камергера. В 1918 году по решению императора Австрии Карла I они были возведены за их верность государству в графское звание. Семья Серецки была единственной румынской семьей, все члены которой носили титул графа.

Умер 24 марта 1940 года в Черновцах.

В числе многих наград Георга де Серецки были: австрийский орден Леопольда, Императорский австрийский орден Франца Иосифа (лично врученный императором Францем Иосифом) и орден Звезды Румынии (лично вручённый королём Румынии Каролем I).

Семья 

5 октября 1890 года Георг Серецки в замке Castelul Mendic женился на Элизе фон Оганович (Elise de Ohanowicz, 1874—1943). У них было два сына:
 Константин (Costea) (1891—1932), женой которой была княгиня Татьяна Сайн-Витгенштейн (Tatiana de Sayn-Wittgenstein, 1894—1974);
 Александр (Xandi) (1893—1972), был женат сначала на Анисии фон Костин (Anisia de Costin, 1897—1965), затем на баронессе Маргит (Margit, 1903—1971) — дочери фельдмаршал-лейтенанта Эдуарда фон Ветсея (Eduard von Vetsei).

Литература 
 Ion Nistor. Istoria Bucovinei, Editura Humanitas , București 1991.
 Erich Prokopowitsch. Der Adel in der Bukowina, Verlag "Der Südostdeutsche", München 1983.
 Ion Drăgușanul. Bucovina faptului divers, Vol. 1,2, Editura Bucovina Viitoare, Suceava, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Буковинці. Die Bruder Alexander, Stephan und Georg Wassilko von Serecki 

Выпускники Терезианской академии
Выпускники Черновицкого университета
Выпускники Венского университета
Политики Румынии